Мраович (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Мраович, Александар (род. 1997) — австрийский боксёр.
 Мраович, Милан (1919—1943) — югославский рабочий, партизан Народно-освободительной войны Югославии и Народный герой Югославии.
 Мраович, Симо (1966—2008) — хорватский писатель и поэт младшего поколения хорватской литературы, журналист и общественный деятель.